Einhausen peut faire référence à :
 Einhausen, commune allemande de l'arrondissement de la Bergstraße, en Hesse ;
 Einhausen, commune allemande de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen, en Thuringe.